

Села:
 Гошів — Житомирська область, Коростенський район
 Гошів — Івано-Франківська область, Калуський район

Гошів () — колишнє бойківське село, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт